One of Us (Pomegranates), een studioalbum uit 2010
One of Us (Young Love), een studioalbum uit 2009
One of Us (album van Joan Osborne), uit 2005
One of Us (nummer van Joan Osborne), een nummer van dit album
One of Us (ABBA), een single van ABBA
One of Us (Will Weep Tonight), een nummer geschreven door Clint Ballard Jr & Fred Tobias
One of Us (The 4400), een televisieaflevering van de serie The 4400
One of Us (miniserie), een tweedelige Britse miniserie uit 2016 
One of Us (2017), Amerikaanse film uit 2017